Bedrijf
 Brouwerij Van Den Berghe, voormalige Belgische brouwerij
 Van Den Berghe - Pauvers, voormalig Belgisch meubelbedrijf

Familie
 Van den Berghe, Belgisch-Nederlandse adellijke familie
 Van den Berghe de Limminghe, Belgische adellijke familie

Personen met de achternaam Van den Berghe / Van Den Berghe / Van Den Berge
 Adolf-Peter Van den Berghe, Belgisch-Duits theaterartiest
 Alicia Van den Berghe-Corveleyn, Belgisch honderdplusser
 Augustin Van den Berghe, Zuid-Nederlands en Belgisch kunstschilder
 Caroline Van den Berghe, Belgisch journaliste
 Christoffel van den Berghe, (Zuid-)Nederlands kunstschilder
 Constant Van den Berghe, Belgisch ambtenaar, schrijver en Vlaams activist
 Dorothée Van Den Berghe, Belgisch filmregisseur en scenarioschrijfster
 Eddy Van Den Berge, Belgisch voetbalcoach
 Ernest Van den Berghe, Belgisch politicus en Vlaams activist
 Eugène van den Berghe de Limminghe, Zuid-Nederlands en Belgisch edelman en officier
 Florent Van den Berghe, Belgisch-Duits theaterartiest
 Frits Van den Berghe, Belgisch kunstschilder
 Gie van den Berghe, Belgisch historicus, ethicus en publicist
 Gust Van den Berghe, Belgisch filmregisseur
 Hugo Van den Berghe, Belgisch acteur en televisieregisseur
 Jan van den Berghe, Zuid-Nederlands rederijker en dichter
 Jan Van den Berghe, Belgisch-Duits decorschilder en theaterartiest
 Jan Van den Berghe, Belgisch journalist, schrijver, acteur en televisiemaker
 Laurentius van den Berghe, Zuid-Nederlands abt
 Louise Van den Berghe, Belgisch golfster
 Paul Van den Berghe, Belgisch bisschop
 Richard Van den Berghe, Belgisch-Duits theaterartiest
 Tideman van den Berghe, Zuid-Nederlands politicus
 Willem Van den Berghe, Belgisch-Duits theaterartiest en decorschilder

Zie ook 
 Vandenbergh (doorverwijspagina)
 Vandenberghe (doorverwijspagina)
 Van den Bergh (doorverwijspagina)
 Van den Berghe de Binckum (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam